Michałowo ist der Name folgender Orte in Polen:

 Michałowo (Boniewo), Dorf im Powiat Włocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Boniewo
 Michałowo (Dominowo), Dorf im Powiat Średzki, Woiwodschaft Großpolen; siehe Dominowo
 Michałowo (Główczyce), Dorf in der Landgemeinde Główczyce, Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern
 Michałowo (Nowy Staw), Dorf im Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern; siehe Nowy Staw
 Michałowo (Piaski), Dorf im Powiat Gostyński, Woiwodschaft Großpolen; siehe Piaski (Gostyń)
 Michałowo (Powiat Białostocki), Stadt und Gemeindesitz im Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien